«Лорна Дун» () — телефильм. Экранизация одноименного романа, автор которого — Ричард Додридж Блэкмор.

Сюжет 
1675 год. В глухом сельском Эксмуре все боятся аристократической семьи Дунов: они поставили себя вне закона и теперь живут грабежом и разбоем в уединённой долине. Один из Дунов убивает фермера Джека Ридда, и его сын Джон горит жаждой мести. Но он встречает очаровательную Лорну Дун и влюбляется в неё. Но всё разделяет влюблённых — и память о деде Джона, и аристократическое происхождение Лорны, и то, что она должна выйти замуж за своего кузена Карвера.

В ролях 
 Шон Бин — Карвер Дун
 Клайв Оуэн — Джон Ридд
 Полли Уокер — Лорна Дун
 Билли Уайтлоу — Сара Ридд
 Майлз Андерсон — Том Фаггус
 Рэйчел Кемпсон — леди Дугал
 Роберт Стивенс — сэр Энсон Дун
 Кеннет Хэй — судья Джеффрис
 Хью Фрейзер — король Яков II
 Джейн Гернетт — Энни Ридд

Ссылки 
  
 
 

Телефильмы на английском языке
Телефильмы Великобритании
Телефильмы 1990 года
Фильмы Эндрю Грива
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Экранизации произведений Ричарда Блэкмора
Фильмы Великобритании 1990 года